Lepautre oder Le Pautre ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Lepautre (1618–1682), französischer Kupferstecher und Radierer.
 Jacques Lepautre (1653/1657–1684), französischer Bildhauer und Radierer; Sohn von Jean Lepautre
 Pierre Lepautre (1648–1716) (1648–1716), französischer Radierer, Maler und Architekt; Sohn von Jean Lepautre
 Antoine Le Pautre (1621–1691), französischer Architekt und Radierer; Bruder von Jean Lepautre
 Pierre Lepautre (1660–1744) (1660–1744), französischer Bildhauer; Sohn von Antoine Lepautre.